

Geografia 
 Wild West – territori ad ovest degli Stati Uniti d'America

Cinema 
 Wild West – serial cinematografico del 1925 diretto da Robert F. Hill
 Wild West – film statunitense del 1946 diretto da Robert Emmett Tansey
 Il circo e la sua grande avventura (Circus World a.k.a. Det store Wild West Show) – film statunitense del 1964 diretto da Henry Hathaway
 Wild West – film britannico del 1992 diretto da David Attwood

Editoria 
 Wild West Magazine – rivista statunitense di proprietà di World History Group

Fumetti 
 Wild West – serie a fumetti pubblicata dalla Atlas Comics

Musica 
 Wild West Hero – singolo del 1978 della Electric Light Orchestra
 Wild West – album del 1981 di Dottie West
 The Wild West – album del 2006 di Celly Cel
 Wild West – mixtape del 2021 di Central Cee

Teatro 
 Wild West Show – spettacoli statunitensi di vaudeville itineranti

Televisione 
 Selvaggio west (The Wild Wild West) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1965 al 1969.
 The Wild Wild West Revisited – film per la televisione statunitense del 1979 diretto da Burt Kennedy
 Wild West – serie televisiva britannica trasmessa dal 2002 al 2004
 Wild West – reality show italiano trasmesso da Rai 2 nel 2006
 Wild West Chronicles – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2020

Videogiochi 
 Wild West – gioco di ruolo del 1981 pubblicato dalla Fantasy Games Unlimited
 Wild West – videogioco per Nintendo DS pubblicato dalla Happy Happening
 Wild West Cowboys of Moo Mesa – videogioco arcade del 1992 pubblicato da Konami

Pagine correlate 
 Far West
 Selvaggio west
 West (disambigua)